L'Hospitalet – comune nel Alpes-de-Haute-Provence
 L'Hospitalet de Llobregat – la città in Catalogna, Spagna
 L'Hospitalet-du-Larzac – comune nel Aveyron
 L'Hospitalet-près-l'Andorre – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège